Discobola är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Osten Sacken 1865. Discobola ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Discobola